Velika nagrada Nemčije 1995 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 30. julija 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:44,932
| 1:44,385
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:45,505
| 1:44,465
| +0,080
|-
! 3
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:45,306
| 1:44,540
| +0,155
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:46,482
| 1:45,553
| +1,168
|-
! 5
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:48,203
| 1:45,765
| +1,380
|-
! 6
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:46,916
| 1:45,846
| +1,461
|-
! 7
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:46,291
| 1:45,849
| +1,464
|-
! 8
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:47,854
| 1:46,221
| +1,836
|-
! 9
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:46,381
| 1:46,315
| +1,930
|-
! 10
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:46,356
| 1:46,475
| +1,971
|-
! 11
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:47,769
| 1:46,801
| +2,416
|-
! 12
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:47,372
| 1:47,528
| +2,987
|-
! 13
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:49,103
| 1:47,507
| +3,122
|-
! 14
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 1:48,526
| 1:47,636
| +3,251
|-
! 15
| 9
|  Massimiliano Papis
| Footwork-Hart
| 1:49,621
| 1:48,093
| +3,708
|-
! 16
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:50,409
| 1:49,302
| +4,917
|-
! 17
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:56,518
| 1:49,402
| +5,017
|-
! 18
| 25
|  Aguri Suzuki
| Ligier-Mugen-Honda
| 2:04,193
| 1:49,716
| +5,331
|-
! 19
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:50,451
| 1:49,892
| +5,507
|-
! 20
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:51,368
| 1:49,990
| +5,605
|-
! 21
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:54,303
| 1:52,961
| +8,576
|-
! 22
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:53,456
| 1:53,405
| +9,020
|-
! 23
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:53,492
| brez časa
| +9,107
|-
! 24
| 16
|  Giovanni Lavaggi
| Pacific-Ford
| 1:54,625
| 1:56,325
| +10,240
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 45
| 1:22:56,043
| 2
| 10
|-
! 2
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 45
| + 5,988 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 45
| + 1:08,097
| 4
| 4
|-
! 4
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 45
| + 1:23,436
| 9
| 3
|-
! 5
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 44
| +1 krog
| 14
| 2
|-
! 6
| 25
|  Aguri Suzuki
| Ligier-Mugen-Honda
| 44
| +1 krog
| 18
| 1
|-
! 7
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 44
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 8
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 42
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 9
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 41
| +4 krogi
| 6
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 33
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 32
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 28
| Puščanje olja
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Giovanni Lavaggi
| Pacific-Ilmor
| 27
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 27
| Pog. gred
| 22
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 20
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 17
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 13
| Puščanje vode
| 12
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 12
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 11
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 9
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 8
| Zavore
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 0
| Sklopka
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Massimiliano Papis
| Footwork-Hart
| 0
| Menjalnik
| 15
|  
|}

Formula 1 sezona 1995
1995